La Dérive, film français de Paula Delsol (1964)
 La Dérive (ou Pandora), film d'António da Cunha Telles (1996)
 La Dérive, film de Michiel van Jaarsveld (2002).
 La Dérive, film de Philippe Terrier-Hermann (2009).